Никола́й Муха́нов:
 Муханов, Николай Алексеевич (1802—1871) — помощник министров народного просвещения и иностранных дел.
 Муханов, Николай Терентьевич (1747—1808) — генерал-майор, герой русско-шведской войны 1788—1790 годов.
 Муханов, Николай Иванович (1882—1942) — русский советский писатель-фантаст, актёр, режиссёр.
 Муханов, Николай Иванович (1925—2011) — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1966).